Kobelius ist der Name folgender Personen:
 Johann Augustin Kobelius (1674–1731), deutscher Komponist
 Jakob Köbel (1462–1533, auch Kobelius), Stadtschreiber in Oppenheim, Verleger, Schriftsteller